Оскерко () — дворянский род, герба Мурделио.

Восходит к концу XV в. Род Оскерко внесен в VI и I части родословных книг Волынской, Гродненской и Минской губерний. 

В д. Данюшево Сморгонского района сохранились остатки усадьбы Оскерко.

Представители рода Оскерко 
 Оскерко, Самуэль (?—?) — полковник войска ВКЛ (1632 г.), служил в Мозыре земским писарем, войт мозырский (1633 г.) и стал во главе городского правления, судья мозырский (1653 г.), посол сеймовый (1666), депутат Трибунала ВКЛ. Имел двор на Свиридовской улице в г. Мозыре.
 Оскерко, Антон  (?—1734) — поветовый маршалок мозырский (1716 г.), чесник мозырский (1717 г.). Позднее был писарем великим литовским (1724), затем — каштеляном новогрудским, Сыновья: Гервазий Людвиг и Рафаль Алоизий. От второго брака с Анной из рода Грабовских (род. в 1692?) имел сыновей Мартина Теодора и Михаила Стефана.
 Оскерко, Гервазий Людвиг (1700—1770) — каштелянец Новогрудский, староста Мозырский (1724—1738), войт, служит до 1738 г. Позднее был великим чашником и великим референдарием Литовским. В 1752—1756 гг. в Гродно проходили заседания Задворно-асессорского Литовского суда по делу Гервазия-Людвига Оскерко с кн. Геронимом-Флорианом Радзивиллом об установлении границ между имениями Веркалы и Греск и захвате земель и лесов крестьянами кн. Радзивилла.
 Оскерко, Рафаил Алоизий (1708—1767) — занимает в Мозыре пост поветового маршалка (в 1738—1767 гг.). В 1750 году восстановил в Мозыре костел XVII века. Был женат на Станиславе Огинской (1724—1744).
 Оскерко, Ежи Антоний (?—?) — староста Мозырский (1755—1765).
 Оскерко, Людвиг (?—?) — староста Мозырский (1765—1771).
 Оскерко, Казимир (?—?) — мелешковицкий помещик, в 1773 году был старостой Мозырским. Построил в Слободе-Скрыгалове деревянную церковь Архистратига Михаила на собственные средства в 1755 году. В 1760 году в селе Васькове Ельского уезда построил часовню на месте обретения чудотворной иконы Девы Марии. В 1795 году владелец Скрыгаловского имения Казимир Оскерко закрыл Свято-Николаевскую приходскую церковь, после чего васьковская Крестовоздвиженская церковь стала приписной к Мелешковичскому приходу. Сюда же была передана и рукописная книга с записями чудес от Васьковской иконы Божией Матери. В крипте собора во имя Архистратига Михаила в Мозыре хранятся надгробные плиты Варвары и Казимира Оскерок.
 Оскерко, Ян Николай (1735—1796) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подстолий мозырский (1769), в 1771—1781 гг. — войский мозырский. Вместе с сыном Рафалом Михаилом () в 1793 г. принял участие в съезде шляхты в Хойниках по подготовке восстания Тадеуша Костюшко. В 1794 г. был арестован. 12 октября 1794 года литовский стражник Ян Оскерко давал показания в смоленской следственной комиссии о первых лицах заговора. Потом сослан в Сибирь, умер в Тобольске.
 Оскерко Рафаил Михаил (ок. 1761—1818) — с 1789 г. стражник польный Литовский, с 1781 — королевский камергер, ротмистр Народной кавалерии. В 1791 г. получил Орден Св. Станислава, а 28 апреля 1792 г. Орден Белого Орла. Актом Тарговицкой Конфедерации от 25 VI 1792 г. был включён в состав Генеральной Конфедерации советником от Мозырского повета.
 Оскерко, Степан Михаил (1712—1780) — экономист, юрист, советник юстиции короля Фридриха II.
 Оскерко Доминик (1770—?) — ротмистр национальной кавалерии, кавалер Oрденов Св. Станислава и Белого Орла.
 Оскерко, Иероним (XVI в.) — королевский ротмистр, герб Мурделио. Согласно семейному преданию, получил во владение местечко Будслав от короля Стефана Батория. До 1939 г. местечком Будслав владели исключительно потомки Иеронима Оскерко.
 Оскерко, Мартин Теодор (ок. 1720—1796) — посол сейма, каштелян Ошмянский.
 Оскерко Мацей, Казимир, Винцент (?—?) — шляхта Оршанского повета Речи Посполитой (1765).
 Оскерко Бенигна (?—?) — вышла замуж за Константина Кунцевича. Сыновья Виктор и Рейнольд.
 Оскерко Михаил Андреевич (1836—1864) — доктор, участник восстания 1863—1864 гг.
 Оскерко Феликс Эмильев — мировой посредник, дворянин Минской губернии. В 31 год выслан в г. Кунгур Пермской губернии («за неблагонадёжность в политическом отношении, под надзором с 6 ноября 1863 г., без срока, секретный, семейства нет»).
 Оскерко Александр, Болеслав, Фердинанд (?—?) — участники восстания 1863 г., освобождены по амнистии в 1871 году.
 Оскерко, Сигизмунд (1901—1964) — последний владелец местечка Будслав Виленского воеводства и ключа Озерце Дисненского повета (до 1939 г.). Был женат на Ирине Богданович.

Примечания

Литература 
 Генеральный попис шляхты Оршанского повета 30.09.1765г. // Национальный исторический архив Беларуси. — Ф.1775. — д.2. — лл.285-294.
 
 Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. Рукопись на карточках. (Опубл.: Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.
 Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz.1. T.4. — Wroclaw. — 1993. — S.54.
 
 Ksiega Cudow przed ikona Matki Boskiej Waskowskiej dokonanych / Do druku przygotowal i wstepem opatzyl Antoni Mironowicz. — Bialystok: Wyd. Uniwersytetu w Bialymstoku, 2012.
 Unbegaun B. Russian Surnames, London, Oxford University Press, 1972

Шляхетские роды герба Мурделио
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера